Tertius (lateinisch ‚der Dritte‘) steht für:

 Tertius (Sandbank), Sandbank vor der Küste Dithmarschens
 Tertius, Angehöriger der Leitung einer höheren Schule, siehe Subrektor
 Tertius, Fähre über die Kieler Förde, siehe Städtische Fähre Kiel #Schiffe

Tertius ist der Name folgender Personen:

 Tertius von Iconium, Jünger des erweiterten Kreises der Apostel
 Tertius Zongo (* 1957), Politiker aus Burkina Faso

Tertius ist das Cognomen folgender Personen:

 Aelius Tertius, römischer Offizier
 Gaius Maesius Tertius, römischer Offizier
 Lucius Petronius Tertius, römischer Centurio